La Challenge Cup 2020-2021 si è svolta dal 10 novembre 2020 al 24 marzo 2021: al torneo hanno partecipato ventisette squadre di club europee e la vittoria finale è andata per la prima volta allo .

Regolamento 
La formula del torneo ha previsto:
 Sedicesimi di finale, giocati con gare di andata e ritorno (coi punteggi di 3-0 e 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente, col punteggio di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella perdente; in caso di parità di punti dopo le due partite è stato disputato un golden set).
 Ottavi di finale e quarti di finale, giocati con gara unica (a causa delle norme di contenimento per la pandemia di COVID-19, le formazioni sono state suddivise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno: ogni girone è stato disputato in una singola città).
 Semifinali e finale, giocate con gare di andata e ritorno (coi punteggi di 3-0 e 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente, col punteggio di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella perdente; in caso di parità di punti dopo le due partite è stato disputato un golden set).

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Sedicesimi di finale

Andata

Ritorno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021